Eschberg heißen:

Personen:
 Peter Eschberg (* 1936), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Intendant

geographische Objekte: 
 Eschberg (Saarbrücken), Stadtteil von Saarbrücken, Saarland, Deutschland
 Eschberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich, Österreich
 Eschberg (Hunsrück),  hoher Berg im nordöstlichen Moselhunsrück (Hunsrück), in der Gemarkung Treis, Treis-Karden, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Standseilbahn Eschberg, ehemalige Standseilbahn auf den Eschberg in Saarbrücken
 Flurabteilung in Leinach

Siehe auch:
 Escheberg (Begriffsklärung)